Gabon városai

Jegyzetek 

 
Települések listái országok szerint

it:Gabon#Città principali